Il toponimo Păulești può riferirsi a diverse località:

Moldavia
Păulești, comune del distretto di Călărași

Romania
Păulești, comune del distretto di Prahova
Păulești, comune del distretto di Satu Mare
Păulești, comune del distretto di Vrancea